Виенер-Хохквелленлайтунг II ( — в пер. «вторая высокогорная линия родникового водоснабжения Вены») — водовод в Австрии, входит в систему венского водоснабжения и доставляет в город практически столько же питьевой воды, сколько и первая. Строительство было завершено в 1910 году.

Полная длина составляет 183 км — значительно больше, чем у первой линии. Источником воды служат горы Хохшваб.

Предпосылки создания 
Первая линия доставила в Вену высококачественную воду в значительном объёме. Однако, этого всё равно было недостаточно для продолжающего расширяться города, особенно в зимние месяцы: объём поставляемой воды зависел от расхода в источниках, который зимой падал. В 1890-х годах начались исследования и планирование расширения водоснабжения Вены.

Предварительные исследования 
Помимо подключения дополнительных источников к первой линии, исследовались и варианты создания второй, использующей источники в других районах. Рассматривались регионы, питающие Трайзен, Ибс и Эрлауф в Нижней Австрии, Энс и Зальцу в Штирии и Штайр в Верхней Австрии. Для оценки расхода воды проводились многолетние исследования. С учетом опыта строительства и использования первой линии, особенное внимание было уделено зимнему расходу воды, который у высокогорных источников, в отличие от среднегорных, оказался ниже.

В итоге выяснилось, что достаточное количество воды можно было брать только из истоков Трайзена или Зальцы. Однако, регион Трайзена был в дальнейшем исключен — несмотря на значительно меньшее удаление в 135 км — из-за значительного количества производств ниже по течению, которые пострадали бы в случае отвода заметной части воды на нужды Вены.

Гидротехнические сооружения Австрии
Здания и сооружения, построенные в 1910-е годы